Viorica Lepădatu () este o canotoare română, laureată cu argint la Barcelona 1992.

Note

Legături externe
 
  

Nașteri în 1971
Canotori olimpici români
Oameni în viață
Canotori la Jocurile Olimpice de vară din 1992